«Plush» es el segundo sencillo de la banda estadounidense de grunge Stone Temple Pilots, editado en el año 1993. Es quizás el tema más famoso de la banda, y uno de sus mayores éxitos, debido a la alta rotación que tuvo el vídeo de la canción en la MTV. Plush aparece en el álbum debut de la banda, Core, editado en 1992. Plush ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock en 1994. Según Scott Weiland, cantante de la banda, las letras hacen alusión a un artículo que había leído acerca de una niña muerta en los alrededores de San Diego. La canción aparece en el videojuego Grand Theft Auto: San Andreas.

Vídeo musical 
El vídeo correspondiente a la canción tuvo una fuerte rotación en el canal musical MTV, lo que ayudó a su comercialización. En él, la banda aparece interpretando la canción en un bar vacío con Weiland con el pelo teñido de rojo.

Letra
And I feel that time's a wasted go

So where you going 'till tomorrow?

And I see that these are lies to come

So would you even care?

And I feel it

And I feel it

Where you're going for tomorrow?

Where you're going with that mask I found?

And I feel, and I feel

When the dogs begin to smell her

Will she stand alone?

And I feel, so much depends on the weather

So is it raining in your bedroom?

And I see, that these are the eyes of disarray

Would you even care? 

And I feel it

And she feels it

Where you are going for tomorrow?

Where you are going with that mask I found?

And I feel, and I feel

When the dogs begin to smell her

Will she stand alone?

When the dogs do find her

Got time, time to wait for tomorrow

To find it, to find it, to find it

When the dogs do find her

Got time, time to wait for tomorrow

To find it, to find it, to find it

Where you are going for tomorrow?

Where you are going with that mask I found?

And I feel, and I feel

When the dogs begin to smell her

Will she stand alone?

When the dogs do find her

Got time, time to wait for tomorrow

To find it, to find it, to find it

When the dogs do find her

Got time, time to wait for tomorrow

To find it, to find it, to find it

To find it

To find it

To find it

Canciones de Stone Temple Pilots
Sencillos de 1993
Canciones compuestas por Scott Weiland
Canciones basadas en hechos reales
Sencillos número uno en Billboard Hot Mainstream Rock Tracks
Canciones en inglés